Testify (témoigner en français) désigne diverses œuvres musicales :

Musique

Chanson 

 Testify, une chanson de Rage Against the Machine, sortie en single et parue sur l'album The Battle of Los Angeles, en 2000.

Groupe 

 Testify, un groupe de rock metal industriel allemand.

Album 

 Testify, un album de Phil Collins, sorti en 2002 ;
 Testify, un album de POD (Payable on Death), sorti en 2006.